NFL sezona 2016. je 97. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 8. rujna 2016. pobjedom branitelja naslova Denver Broncosa nad Carolina Panthersima. 
Super Bowl LI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 5. veljače 2017. u Houstonu u Texasu na NRG Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Atlanta Falconsi. Pobijedili su Patriotsi s 34:28 i osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.

Prije početka sezone, momčad St. Louis Ramsa se u prvom preseljenju tima od 1997. godine vratila u Los Angeles u Kaliforniji, gdje su već nastupali od 1946. do 1994. godine.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, 

P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2016.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Drew Brees, New Orleans Saints - 5208
Najviše jarda probijanjem: Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys - 1631
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: T.Y. Hilton, Indianapolis Colts - 1448

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Bobby Wagner, Seattle Seahawks - 167
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Vic Beasley, Atlanta Falcons - 15.5
Najviše presječenih lopti: Casey Hayward, San Diego Chargers - 7

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Atlanta Falcons - 540 (33.8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 426.0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 164.4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints - 317.1 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: New England Patriots - 250 (15.6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Houston Texans - 301.3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Dallas Cowboys - 83.5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Denver Broncos - 185.8 po utakmici

Izvori 

2016